Катепсін C  () – білок, який кодується геном CTSC, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 463 амінокислот, а молекулярна маса — 51 854.

Цей білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз. 
Білок має сайт для зв'язування з хлоридом. 
Локалізований у лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Цистеїнові протеази